Campbell är ett skotsk-gaeliskt efternamn och kan syfta på:

Personer

A
 Adam Campbell
 Alan Campbell, flera personer
 Alan Campbell (manusförfattare) (1904–1963), amerikansk manusförfattare
 Alan Campbell (politiker) (född 1957), engelsk labourpolitiker
 Alan Campbell (roddare)

 Alexander Campbell, flera personer
 Alexander Campbell (politiker) (1779–1857), amerikansk politiker
 Alexander Campbell (teolog) (1788–1866), skotsk-amerikansk pastor och teolog
 Ali Campbell
 Andrew Campbell
 Andrew Campbell (roddare)
 Anne Campbell (född 1940), engelsk labourpolitiker
 Archibald Campbell, flera personer
 Archibald Campbell (biskop) (död 1744),skotsk biskop
 Archibald Campbell (filosof) (1691–1756)
 Archibald Campbell, 1:e baronet (1769–1843)
 Grevar (earls) av Argyll:
 Archibald Campbell, 2:e earl av Argyll (död 1513)
 Archibald Campbell, 4:e earl av Argyll (död 1558)
 Archibald Campbell, 5:e earl av Argyll (1530–1573)
 Archibald Campbell, 7:e earl av Argyll (ca 1576–1638)
 Archibald Campbell, 8:e earl av Argyll (1607–1661)
 Archibald Campbell, 9:e earl av Argyll (omkring 1629–1685)
 Archibald Campbell, 1:e hertig av Argyll (död 1703)
 Archibald Campbell, 3:e hertig av Argyll (1682–1761)
 Archibald Campbell, 1:e markis av Argyll

B
 Beatrice Stella Campbell (1865–1940), brittisk skådespelare
 Ben Nighthorse Campbell
 Billy Campbell
 Brian Campbell
 Bronte Campbell
 Bruce Campbell (född 1958), amerikansk skådespelare

C

 Carroll Campbell
 Cassie Campbell
 Cate Campbell
 Chad Campbell
 Christopher Campbell
 Clarence Campbell
 Classe Campbell
 Colin Campbell, flera personer
 Colen Campbell (1676–1729), engelsk arkitekt
 Colin Campbell (1883) (1883–1966), brittisk skådespelare 
 Colin Campbell (1937)
 Colin Campbell (1968) (född 1968), amerikansk skådespelare 
 Colin Campbell (affärsman) (1686–1757), skotsk-svensk affärsman 
 Colin Campbell (fältherre) (1792–1863), skotsk fältherre
 Colin Campbell (geolog) (född 1931), brittisk geolog
 Colin Campbell (regissör) (1859–1928), brittisk-amerikansk regissör och manusförfattare
 Colin Campbell, 6:e earl av Argyll
 Colin Campbell, 1:e baron Clyde
 Cora Campbell (född 1974), kanadensisk vattenpolospelare

D
Danielle Campbell (född 1995), amerikansk skådespelerska
 Darren Campbell (född 1973), brittisk friidrottare
 David Campbell, flera personer
 David Campbell (amerikansk politiker) (1779–1859), guvernör i Virginia
 David Campbell (poet) (1915–1979), australisk poet
 DJ Campbell
Donald Campbell (1921–1967), brittisk racerbåt- och racerbilsförare
Douglas Campbell (1859–1953), amerikansk botaniker
 Duncan Campbell

E
 Eamonn Campbell
 Egron Campbell
 Eleanor Campbell
 Eric Campbell
 Erica Campbell
 Eugene Campbell (ishockeyspelare)

F
 Fraizer Campbell

G
 George Campbell, 8:e hertig av Argyll
 George W. Campbell
 Glen Campbell
Gregory Campbell (född 1953), nordirländsk politiker (DUP)
 Gregory Campbell (ishockeyspelare)

H
 Henry Campbell-Bannerman (1836–1908), brittisk premiärminister 1905–1908
 Hjördis Lind-Campbell
 Humphrey Campbell

I
 Ian Campbell
 Isobel Campbell

J
 Jack Campbell
 Jack M. Campbell
 James E. Campbell
 Jane Montgomery Campbell
 Jeffrey Campbell
 Jobriath
 Jody Campbell
 Joel Campbell
 John Campbell, flera personer
 John Campbell (tonsättare)
 John Campbell (travkusk)
 John Campbell, 2:e hertig av Argyll
 John Campbell, 4:e hertig av Argyll
 John Campbell, 5:e hertig av Argyll
 John Campbell, 9:e hertig av Argyll
 John Campbell, 1:e earl av Breadalbane och Holland
 John Campbell, 1:e baron Campbell
 John Campbell, 4:e earl av Loudoun
 John Francis Campbell
 John McLeod Campbell (1800–1872), skotsk teolog
 John W. Campbell (1910–1971), science fiction-författare
 Joseph Campbell, brittisk litteraturforskare
 Juliet Campbell

K
 Kareem Campbell
 Keith Campbell
 Kemoy Campbell
 Kevin Campbell
 Kim Campbell
 Kool DJ Herc

L
 Larry Joe Campbell
 Lorne Campbell
 Louise Campbell
Luke Campbell (född 1987), brittisk boxare

M
 Malcolm Campbell (1885–1948), brittisk racerbåt- och racerbilsförare
 Marcus Campbell (född 1972), skotsk snookerspelare
 Mark Campbell
 Martin Campbell
 Menzies Campbell (född 1941), skotsk politiker, liberaldemokrat
 Michael Campbell (golfspelare)
 Mike Campbell
 Milt Campbell
 Milton Campbell

N
 Naomi Campbell
 Neve Campbell

O
 Oliver Campbell

P
 Paul Campbell
 Peter Campbell
 Phil Campbell
 Prince Buster

R
 Ramsey Campbell
 Robert Campbell
Robin Campbell (född 1954), brittisk musiker
Ronnie Campbell (född 1943), brittisk labourpolitiker
Roy Campbell, sydafrikansk poet

S
Sol Campbell (född 1974), brittisk fotbollsspelare
Susanna Campbell (född 1973), svensk företagsledare

T
 T. Colin Campbell
 Tara Campbell
 Tevin Campbell
 Thomas Campbell, flera personer
 Thomas Campbell (författare) (1733–1795)
 Thomas Campbell (idrottsledare)
 Thomas Campbell (poet) (1777–1844), brittisk skald
 Thomas Campbell (präst) (1763–1854), amerikansk kyrkogrundare
 Thomas Campbell (religiös ledare) (1763–1854)
 Thomas Campbell (skulptör) (1790–1858)
 Thomas Cockburn-Campbell (1845–1892), politiker
 Thomas Edmund Campbell (1810–1872)
 Thomas Edward Campbell (1878–1944)
 Thomas Hardesty Campbell (1907–1989)
 Thomas Jefferson Campbell (1786–1850), politiker
 Thomas Joseph Campbell (1872–1946)
 Thomas Mitchell Campbell (1856–1923)
 Thomas Monroe Campbell (1883–1956)
 Thomas W. Campbell
 Tom Campbell, flera personer
 Tom Campbell (filosof)
 Tom Campbell (kalifornisk politiker) (född 1952)
 Tom Campbell (kanadensisk politiker) (1927–2012), borgmästare
 Tom Campbell (krickettspelare) (1882–1924)
 Tonie Campbell

V
 Vivian Campbell

W
 William B. Campbell
 William C. Campbell
 William Wallace Campbell (född 1862) amerikansk astronom
 William Wildman Campbell

Å
Åke Campbell (1891–1957), svensk etnolog

Övrigt
Campbell, skotsk adelsätt

Skotska efternamn